Maynard James Keenan – wokalista zespołu Tool oraz A Perfect Circle
Miejscowości w USA:
 Maynard – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Maynard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Maynard – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Maynard – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Maynard (ang. Maynard Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Majnard – imię męskie